Pseudomesothes pulverulentus — вид жесткокрылых насекомых семейства точильщиков. Единственный представитель рода Pseudomesothes.

Описание 
Надкрылья с правильными рядами из отдельных круглых точек.

Примечания 

Жуки-точильщики
Монотипические роды жесткокрылых